Francisco Galán puede referirse a:

Francisco Galán Rodríguez, militar español.
Francisco Galán Blanco, músico colombiano.
Francisco Galán (exguerrillero), alias de Gerardo Bermúdez, exguerrillero colombiano del ELN.